Николай Стокхольм (; род. 1 апреля 1976, Регструп, Дания) — датский футболист, полузащитник. Провёл 6 матчей в составе национальной сборной Дании.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1996 году в выступлении за клуб «Хольбек», в котором провел 3 сезона, приняв участие в 28 матчах. Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «АБ», к которому присоединился в 1998 году. Выступал за команду из Копенгагена следующие 5 сезонов своей игровой карьеры. Играл в большинстве случаев в основном составе «АБ». В 2003 году заключил контракт с клубом «Оденсе», в его рядах Стокхольм провёл следующие 4 года своей карьеры. Играя в составе «Оденсе» также преимущественно выходил на поле в основном составе команды.

В 2006 году перешёл в норвежский «Викинг», и 2 сезона защищал цвета этого клуба. В состав клуба «Норшелланн» появился в начале 2009 года, где стал капитаном.

Карьера в сборной 
1 марта 2006 года Стокхольм дебютировал в составе сборной в товарищеском матче со сборной Израиля, в котором датчане победили со счётом 2—0. Несмотря на свой возраст сыграл в матче отборочного турнира к Чемпионату мира 2014 года против сборной Италии 16 октября 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FCN.dk
 Профиль на сайте датской сборной
 Профиль на сайте  Оденсе
 Статистика на Данмаркс Радио

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Оденсе»
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК АБ Гладсаксе
Игроки ФК «Норшелланн»